Le nom propre Winge peut désigner plusieurs personnes ou choses :

Personnes 

 Axel Winge (1827-1893), homme d'affaires et homme politique norvégien.
 Mårten Eskil Winge (1825-1896), peintre suédois.
 Herluf Winge (1857-1923), zoologiste danois.
 Per Winge (1858-1935), chef d'orchestre, pianiste et compositeur norvégien.

Lieux 

 Tielt-Winge, commune belge.

Rivière 
 Winge est le nom néerlandophone de la Winghe.